

Patronyme 

 Adelaida Avagyan, médecin arménien, chercheuse et leader dans le domaine de la santé
 Aram Avagyan, boxeur arménien